Nykarê est un prénom de l'Égypte antique, porté par :
 Nykarê, roi de la  ;
 Nykarê, fonctionnaire sous la .

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité